«Makatea» puede referirse a:

 Makatea, un tipo de formación coralina.
 Makatea, isla de las Tuamotu-Gambier, de la Polinesia Francesa.
 Makatea, comuna asociada de la Colectividad de ultramar de Polinesia Francesa, que forma parte de la comuna de Rangiroa.